Leondari (griechisch Λεοντάρι) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Leondari (Pallini), Kleinstadt der Gemeine Pallini, Region Attika
 Leondari (Sofades), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Sofades, Region Thessalien
 Leondari (Aliartos-Thespies), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Aliartos-Thespies, Region Mittelgriechenland
 Leondari (Megalopoli), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Megalopoli, Region Peloponnes